Divinopolino – abitanti di Divinópolis de Goiás
Divinopolino – abitanti di Divinópolis do Tocantins